Solid (KDE) - software framework voor KDE
Solid (Ashford & Simpson) - een single uit 1984
Solid (webdecentralisatieproject) - afkorting voor Social Linked Data